Als Wassertrommel bezeichnet man:

 Wassertrommel (Musikinstrument) ein Musikinstrument 
 Wassertrommel (Bergbau)  eine Wettermaschine im Bergbau